Plzeň může označovat:
 Plzeň – západočeské krajské statutární město
 plzeň – přenesené označení pro pivo Pilsner Urquell
 Nová Plzeň – více míst
 Stará Plzeň – dnes Starý Plzenec